Zijdgracht (Haarlem)
 Zijdnieuwegracht
 Zijdgracht (Leiden)